DAMW steht für:

 Deutsches Amt für Material- und Warenprüfung in der DDR (1950 bis 1964)
 Deutsches Amt für Maß und Gewicht in der DDR (1964 bis 1973)

Abkürzung